Лафойнш () — имя собственное; распространено в виде топонимов.
 Дан-Лафойнш — экономико-статистический субрегион в центральной Португалии.
 Сан-Висенте-де-Лафойнш — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Визеу.
 Сан-Криштован-де-Лафойнш — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Визеу. 
 Соту-де-Лафойнш — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Визеу.

Другое 
 Герцог Лафойнш — португальский дворянский титул.